Володи́мир Іва́нович Соха́ (* 16 серпня 1936, Сатанів, нині Городоцького району Хмельницької області) — український краєзнавець.

Біографія 
1959 року закінчив Львівський лісотехнічний інститут (нині Національний лісотехнічний університет України).

Від 1961 року працює в Городку Хмельницької області на дослідно-експериментальному заводі механізованого інструменту: спочатку інженером, від 1972 року — директором.

Автор історичного нарису «Сатанів» (Хмельницький, 1991), нарисів з історії Городка «Від літа 1493-го…» (Городок, 1999).

Література 
  — С. 359—360.
 Мерва О. «Дивосвіт Володимира Сохи»: Наші славні земляки [Літературно-краєзнавчий вечір] // Городоцький вісник. — 2009. — 11 грудня.

Персоналії за алфавітом
Українські краєзнавці
Уродженці Сатанова
Народились 16 березня
Народились 1937
Персоналії:Городок (Хмельницька область)